Flippo ist der Familienname folgender Personen:

 Chet Flippo (1943–2013), US-amerikanischer Musik-Journalist 
 Ronnie Flippo (* 1937), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)